Der International Raiffeisen Grand Prix 2000 war ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Mai 2000 in St. Pölten stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Düsseldorf der World Team Cup statt. Das Turnier in St. Pölten gehörte zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Marcelo Ríos, der in den letzten vier Ausgaben das Turnier drei Mal für sich entscheiden konnte. Diese Siegesserie konnte er dieses Jahr aber nicht verteidigen, da er beim Turnier nicht antrat. Stattdessen gewann der ungesetzte Rumäne Andrei Pavel. Es war Pavels erster und einziger Sieg der Saison 2000 und der zweite seiner Karriere.
Im Doppel siegten die topgesetzten Mahesh Bhupathi und Andrew Kratzmann, die damit den letztjährigen Gewinnern Andrei Olchowski und Andrew Florent nachfolgten, die beide nicht zur Titelverteidigung antraten. Für Bhupathi war es der erste Titel der Saison, sowie der 16. der Karriere. Kratzmann feierte mit diesem Titel den ersten und einzigen Titel im Jahr 2000 und damit auch den letzten seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 400.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 425.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in St. Pölten
Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Namensgeber